Маринони — фамилия. Известные носители:

 Маринони, Ипполит (1823—1904) — французский изобретатель.
 Маринони, Эктор (род. 1947) — аргентинский хоккеист (хоккей на траве).